Shalimar steht für:
 Shalimar (Florida), Stadt im US-Bundesstaat Florida
 Shalimar (Vorname), weiblicher Vorname
 HMS Shalimar, U-Boot der britischen Royal Navy

Siehe auch:
 Shalimar-Gärten